Niewolnica miłości – polski film z 1923
 Niewolnica miłości – radziecki film z 1976, w reżyserii Nikity Michałkowa
 Niewolnica miłości – powieść Bertrice Small